Begriffe mit dem Suffix -thek (von altgriechisch θήκη thḗkē „Ablage, Aufbewahrungsort“) bezeichnen in der Regel Orte, in und an denen Gegenstände aufbewahrt und ggf. auch ausgeliehen werden können. Dazu zählen u. a. die

 Artothek, Werke aktueller Kunst (von lateinisch ars, artis „Kunst“)
 Audiothek, Hörmedien (von lateinisch audire ‚hören‘)
 Bibliothek, Bücher (von altgriechisch biblos) (vgl. auch Bibliothekar)
 Daktyliothek, Gemmen und Kameen
 Glyptothek, Steinskulpturen und geschnittene Steine (vom altgriechisch γλυπτός glyptós „geschnitzt, graviert“)
 Kartothek, Karten (von altgriechisch χάρτης chártēs „Blatt der Papyrusstaude“)
 Kinemathek, Filme (von griechisch κίνημα kinēma ‚Bewegung‘)
 Ludothek, Spiele (von lateinisch ludus „Spiel“) (vgl. auch Ludothekar)
 Mediathek, audiovisuelle Medien (von lateinisch Medium „Mitte, Mittelpunkt“)
 Pinakothek, Gemälde (von altgriechisch πινακο pinako „Gemälde, Bild, Landkarte“)
 Videothek, Filme bzw. Datenträger (von lateinisch videre „sehen“)
 Xylothek, Hölzer (von altgriechisch ξύλον xylon ‚Holz‘)

Weitere Wörter sind Diskothek, Hypothek, Multithek, Spielothek und Vinothek.

Weblinks 

 -thek, duden.de

Einzelnachweise 

Suffix (Sprache)